Основна стаття: Вімблдонський турнір 2018

Минулорічні чемпіонки Катерина Макарова та Олена Весніна не відстоювали свій титул — Весніна не грала в турнірі. Макарова грала з Вірою Звонарьовою, але вони вибули в першому колі.  Перемогла пара молодих чешок Катержина Сінякова/Барбора Крейчикова. Для них це друга поспіль перемога в турнірах Великого шолома й перша перемога на Вімблдоні серед дорослих. Вони стали першою парою, що вигравала Вімблдон серед дівчат, а потім серед дорослих. 

Світовий рейтинг у парній грі очолила угорка Тімеа Бабош.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Нижня частина

Секція 3

Секція 4

Виноски 

Вімблдонський турнір
2018 у тенісі